Žbogar ist der Familienname folgender Personen: 
 Samuel Žbogar (* 1962), slowenischer Politiker
 Vasilij Žbogar (* 1975), slowenischer Segler